Andrzej Dunin Karwicki (zm. 1678)
 Andrzej Dunin Karwicki (zm. 1713)